German Open 2019 steht für folgende Wettbewerbe:

 German Open 2019 (Badminton)
 German Open 2019 (Tischtennis)
 German Darts Open 2019